

Astronomia
 Cratere Esnault-Pelterie – cratere lunare

Persone
 Hélène Esnault (1953) – matematico franco-tedesco
 Patrice Esnault (1961) – ex ciclista su strada francese
 Robert Esnault-Pelterie (1881-1957) – ingegnere francese